53-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 27 мая по 6 июня 1974 года в Вероне (Италия). В турнире приняли участие 162 спортсмена из 25 стран. Атлеты были разделены на 9 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок).

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1974
Чемпионаты Европы в Италии
Май 1974 года
Июнь 1974 года
Спорт в Италии в 1974 году
Чемпионаты Европы в 1974 году
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Италии
Спортивные соревнования в Вероне
1974 год в тяжёлой атлетике